Josie and the Pussycats
Josie (canção)

Desambiguação